Bedenička je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Velika Pisanica, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 23 stanovnika te 13 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 16 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Velika Pisanica